Che fare? – romanzo di Nikolaj Černyševskij del 1863.
 Che fare? – sceneggiato televisivo tratto dal romanzo di Černyševskij.
 Che fare? – saggio di Lev Tolstoj del 1886.
 Che fare? – saggio politico di Lenin del 1902.
 Che fare? – giornale scritto dai protagonisti del romanzo Fontamara (1933), di Ignazio Silone.
 Che fare? – opera di arte povera di Mario Merz del 1968, in alluminio, cera, luce al neon.
 Che fare? – giornale dell'Organizzazione Comunista Internazionalista (dal 1984 ad oggi).